Сбор може да се отнася за:
 сбор, сума – друг термин за резултата от събиране в математиката
 Събор, празник или друго събиране
 Села в България
 Сбор (Област Кърджали)
 Сбор (Област Пазарджик)